La Qatar Futsal League è la massima competizione di futsal per club in Qatar.

Albo d'oro

Note

Collegamenti esterni